Ройтенберг — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ройтенберг, Ольга Осиповна (1923—2001) — русский, советский историк искусства.
 Ройтенберг, Яков Наумович (1910—1988) — советский математик и механик, специалист по теории управления.

См. также 
 Ротенберг